Сверре Хейм (, 4 октября 1951, Балофьорд) — норвежский шахматист, мастер ФИДЕ. Чемпион Норвегии 1980 г. Участник турниров северных стран 1981 и 2001 гг. В составе сборной Норвегии участник четырех шахматных олимпиад (1980, 1982, 1984 и 1996 гг.), командного первенства мира среди студентов, командных кубков Европы и ряда других международных командных соревнований.

Научился играть в шахматы у деда по материнской линии. В возрасте 13 лет был принят в шахматный клуб города Тромсё. Через несколько лет стал призером юниорского чемпионата Норвегии, а в 1969 г. — победителем северного кубка мастеров. В 1974 г. впервые отобрался в чемпионат Норвегии и сразу занял 4-е место. После 1980 года по причине занятости на основной работе редко принимал участие в серьезных соревнованиях, хотя еще довольно долго показывал неплохие спортивные результаты.

По профессии — врач-онколог. Окончил Бергенский университет. Работал в Тёнсберге и Дрангедале. С 1978 г. поступил на работу в Норвежский госпиталь радиомедицины. С 1983 по 1994 гг. работал в Лундском университете и Университете Оденсе. Во время работы в Оденсе защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора. В 1994 г. вернулся в госпиталь радиомедицины. Руководит цитогенетической секцией госпиталя, занимается исследованием связей рака и хромосомных аномалий. За свои исследования в 2011 г. получил премию имени короля Олава V в области изучения рака.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии С. Хейма в базе Chessgames
 Личная карточка С. Хейма на сайте 365Chess

Шахматисты Норвегии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Мастера ФИДЕ по шахматам